Revoca – nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo
Revoca – nel processo penale, atto di ritiro nei confronti di provvedimenti di varia natura
Revoca – nel diritto civile